Lidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lidtjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun,  (8,11 ha)
Lidtjärnet (Laxarby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lidtjärnet (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lidtjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Norra Lidtjärnet, sjö i Bengtsfors kommun, 
Södra Lidtjärnet, sjö i Bengtsfors kommun, 
Lidtjärnen, Västmanland, sjö i Nora kommun, 
Bänteruds-Lidtjärnen, sjö i Säffle kommun, 
Lidtjärnet (Arvika socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lidtjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (6,64 ha)
Lidtjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (0,9 ha)
Skeveruds-Lidtjärnen, sjö i Säffle kommun, 
Lidtjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Norra Lidtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Södra Lidtjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun,  (7,07 ha)
Lidtjärnarna, sjö i Strömsunds kommun, 
Lidtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (7,58 ha)
Lidtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Lidtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,89 ha)
Lidtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Lidtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland, 706010-164765), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lidtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland, 706765-165875), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,36 ha)
Lill-Lidtjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Stor-Lidtjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (20,4 ha)
Lidtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714323-170104), sjö i Vindelns kommun, 
Lidtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715846-168110), sjö i Vindelns kommun,  (11,6 ha)
Lidtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,74 ha)
Lidtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lidtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720103-166700), sjö i Norsjö kommun, 
Lidtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720463-167946), sjö i Norsjö kommun, 
Lidtjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Stor-Lidtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (9,48 ha)
Lidtjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (4,5 ha)
Lidtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (19,1 ha)
Lidtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn